Sel (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Innlandet
-sel (toponiem)
Stichting Experimentele Landbouw, Surinaams overheidsbedrijf
Security-Enhanced Linux, een op veiligheid gerichte versie van Linux
Swedish Elitserien Hockeyligan (SEL of SHL), een Zweedse ijshockeyorganisatie